Ви́ктор Евге́ньевич Папа́ев () — советский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР (1967).

Биография 
Воспитанник ДЮСШ города Фрунзе. В качестве игрока выступал за саратовский «Сокол», воронежский «Факел», а также за московские «Спартак» и ЦСКА.

В «Спартак» попал после того, как «Сокол» выбил москвичей на стадии 1/16 финала Кубка СССР 1967. Сначала Папаева приглашал Сергей Сальников, которому он отказал, но затем поддался на уговоры Николая Старостина.

Дебют в «Спартаке» был неудачным — на первой же тренировке сломал руку. На поле смог выйти только во 2-м круге, однако быстро влился в основной состав команды.

Карьеру игрока завершил в 1981 году в составе орехово-зуевского клуба «Знамя Труда».

В 90-е долгое время был безработным, жил за счёт ветеранских матчей.

В составе сборной СССР провёл 4 матча, а за олимпийскую сборную СССР сыграл один матч. Готовился к ЧМ-70 вместе с командой на высокогорье, где получил травму. Потребовалось некоторое время на лечение, к окончанию которого заявка сборной на ЧМ была уже сформирована.

Манеру игры Папаева современники считали индивидуалистичной: игрок много возился с мячом, по многу раз обыгрывал соперников, часто без эффективного продолжения. Тем не менее был ценен тем, что умел быть распасовщиком.

Колумнист изданий Rusfootball.info и Газета.Ru.

Упоминается в романе Владимира Орлова «Альтист Данилов» (действие которого происходит в 1972 году):

Тренерская карьера 
 Главный тренер команды «Знамя Труда» Орехово-Зуево (1984)
 Тренер в команде «Красная Пресня» Москва (1985)
 Главный тренер команды «Волжанин» Кинешма (1986—1987)
 Главный тренер клуба «Факел» Воронеж (1987—1988)
 Главный тренер клуба «Арсенал» Тула (1989)
 Главный тренер юношеской сборной СССР (1989—1991)
 Главный тренер клуба «Ротор» Волгоград (1992)
 Тренер юношеской сборной Бахрейна (1992—1993)
 Тренер в клубе «Химки» (2000)
 Главный тренер клуба «Химки» (2000)
 Главный тренер клуба «Искра» Энгельс (январь — февраль 2003)
 Главный тренер клуба «Сатурн» Егорьевск (2004)
 Главный тренер клуба «Гомель», Белоруссия (2006)
 Главный тренер молодёжной команды клуба «Витязь» Подольск (2011)
 Главный тренер клуба «ГазИнтерАвто» Москва (2012—2013)
 Главный тренер юниорской женской сборной России (2013—2015)

Достижения 
 Чемпион СССР: 1969
 Обладатель Кубка СССР: 1971
 Финалист Кубка РСФСР: 1980

Примечания

Ссылки 
 На сайте ФК «Спартак» Москва
 На сайте Любительской футбольной лиги Москвы. ФК «ГазИнтерАвто»

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК ЦСКА Москва
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Знамя Труда»
Мастера спорта СССР
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Знамя Труда»
Тренеры ФК «Факел»
Тренеры ФК «Волжанин»
Тренеры ФК «Арсенал» Тула
Тренеры ФК «Ротор»
Тренеры ФК «Балаково»
Тренеры ФК «Химки»
Тренеры ФК «Сатурн-2»
Тренеры ФК «Гомель»
Тренеры ЖФК «ЦСП Измайлово»
Тренеры МФК «ГКИ-Газпром»
Тренеры МФК «Дина»
Тренеры МФК «Динамо» Москва